Maks Mirny e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma Mirny si è ritirato dal tennis e Oswald ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Kevin Krawietz e Andreas Mies hanno sconfitto Santiago González e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

 Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (quarti di finale)
 Robert Lindstedt /  Tim Pütz (semifinale)

Wildcard 

  Brendan Evans /  John Isner (primo turno)

 Lleyton Hewitt /  Alexei Popyrin (primo turno)

Alternate 

  Paolo Lorenzi /  Peter Polansky (primo turno)

<li> Tennys Sandgren /  Jackson Withrow (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New York Open 2019